Závaží je předmět, který působí svou více méně přesně stanovenou hmotností čili vahou. Slovo může znamenat:
 obvykle kovový etalon hmotnosti, kterým se váží (měří) na mechanické váze; závaží bývají uspořádána v sadách 
 sportovní závaží 
 kotoučové závaží 
 betonové závaží
 hodinové závaží – slouží k pohonu hodinového stroje
 protizávaží – vyvažovací závaží, na opačném konci páky či lana 
 v přeneseném významu se jedná i o psychickou zátěž, která člověka trápí či deprimuje

Podobné pojmy 
 břemeno
 zátěž
 balast

Související články 
 vyvažování
 vážení

Externí odkazy